Stazione di Basilea – stazione ferroviaria di Basilea gestita dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), usata come stazione terminale dei treni francesi
Stazione di Basilea – stazione ferroviaria di Basilea gestita dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS)
Stazione badese di Basilea – stazione ferroviaria di Basilea gestita da Deutsche Bahn